Энергонадзор — надзор и контроль за техническим состоянием электрооборудования.

История

Становление (с 1919 г.) 
13 июля 1919 года Президиум Высшего совета народного хозяйства принял постановление об учреждении в крупных городах РСФСР объединений «Государственных электрических станций», преобразованных в январе 1922 года в тресты. В составе трестов были созданы отделы воздушных и кабельных сетей, технический, отдел присоединений, а также коммерческая часть — с финансово-счетным отделом и отделом снабжения (электроснабжения). Задача коммерческой части заключалась в проведении расчетов за электроэнергию с потребителями. С развитием промышленности и ростом числа абонентов увеличился объём таких работ.

В ноябре 1931 года в Московской государственной энергосистеме был образован «Энергосбыт». Создание энергосбыта позволило повысить эффективность использования электроэнергии как на промышленных предприятиях, так и у бытовых абонентов Москвы и Московской области, а также у потребителей Тульской, Калужской и Ярославской областей, обслуживаемых в то время системой Мосэнерго. Быстро развивающаяся промышленность страны требовала высоких темпов развития электроэнергетики и, соответственно, предъявляла ещё большие требования к надежности электроснабжения потребителей и технике безопасности при эксплуатации электроустановок.

Для решения новых задач в 1936 году в трестах «Электроток» создавались фабрично-заводские электроинспекции по обслуживанию промышленных и приравненных к ним потребителей и электроинспекции по обслуживанию коммунально-бытовых потребителей. Появление этих двух структурных подразделений потребовало разработки технических правил, производственных инструкций, технических указаний, циркуляров и решений, которые позволили успешно решать вопросы повышения уровня эксплуатации электроустановок промышленных предприятий, локализации аварийных ситуаций, сокращения отключений при возникновении аварий. Вместе с тем повышались требования к качеству разработки проектов электроснабжения потребителей. С этой целью при технических отделах были организованы Бюро технической экспертизы проектов и экспертные Советы.

Великая Отечественная война (с 1941г.) 
Великая Отечественная война сильно изменила условия работы всех предприятий энергосистемы страны. Во время войны, не ушедшие на фронт работники энергосбыта, выполняли свои обязанности в очень сложных условиях. Главное внимание уделялось строжайшему контролю за соблюдением лимитов электропотребления и решительному пресечению фактов нерационального использования электроэнергии, которая отпускалась в основном предприятиям военной промышленности и железнодорожного транспорта, хлебозаводам, госпиталям и водоснабжающим организациям. В свободное от основной работы время персонал энергосбыта участвовал в строительстве укреплений, подготовке к эвакуации различного промышленного оборудования, заготовке дров для электростанций.

В 1942 году промышленная нагрузка в стране увеличилась в 1,5 раза, было допущено в эксплуатацию более 500 новых трансформаторных подстанций потребителей. В регулировании электроснабжения и снижении нагрузки непосредственное участие принимал инспекторский персонал. Государственный Комитет Обороны постановлением от 18 мая 1944 года № 5928 образовал при Наркомате электростанций СССР Государственную инспекцию по промышленной энергетике и энергонадзору, на которую возложил государственный контроль за рациональным расходованием электрической и тепловой энергии и надзор за техническим состоянием энергетических установок на промышленных предприятиях. Именно эта дата считается днем образования федерального государственного энергетического надзора, хотя положение «О государственном энергетическом надзоре в СССР» неоднократно пересматривалось в 1967, 1983 и 1998 годах.

В систему органов государственного надзора вошли Государственная инспекция по промышленной энергетике и энергонадзору при Наркомате электростанций СССР и 41 предприятие по сбыту энергии и контролю за её использованием (энергосбыт). Своим постановлением Государственный Комитет Обороны наметил общую программу действий всем работникам энергоинспекций и энергосбытов. На энергосбыты была возложена ответственная задача — осуществление функций государственного контроля и надзора за рациональным расходованием электрической и тепловой энергии на промышленных предприятиях, установленными режимами и лимитами отпуска энергии и выполнением правил технической эксплуатации в электрическом и тепловом хозяйстве предприятий.

Послевоенный период 
За период 1945—1956 годов в промышленности и на транспорте было сэкономлено 14,5 млрд кВт*ч электрической и 9,6 млн. Гкал тепловой энергии, что соответствует экономии 8 700 тыс. тонн условного топлива. Нормы расхода электроэнергии на единицу изделия в промышленности за эти годы снижены на 21,4 %. Коэффициент мощности электроустановок промышленных предприятий возрос с 0,86 в 1945 году до 0,906 в 1956 году. В 1963 году Совмин СССР упразднил инспекции Госсельэнергонадзора и инспекции по коммунальной энергетике министерств коммунального хозяйства союзных республик.

На Государственную инспекцию по энергетическому надзору были возложены функции технического надзора за состоянием промышленных, сельских и коммунальных электроустановок в стране. Объём работ, выполняемый органами госэнергонадзора, постоянно возрастал. Если в 1956 году надзором и контролем было охвачено 3,2 млн потребителей, в том числе 8,3 тыс. промышленных потребителей, то в 1973 году количество потребителей электрической и тепловой энергии увеличилось до 44,4 млн, в том числе 120 тыс. промышленных потребителей. Отпуск электроэнергии за эти годы возрос с 160 до 607,8 млрд кВт*ч и тепловой энергии с 48 до 574,5 млн. Гкал. Коэффициент мощности в промышленности возрос с 0,906 в 1956 году до 0,937 в 1973 году. За эти годы было сэкономлено 140 млрд кВт*ч электрической и 207 млн. Гкал тепловой энергии.

Большая работа проделана в области автоматизации учёта электрической и тепловой энергии: по инициативе госэнергонадзора с 1974 года начали серийно выпускаться автоматизированные системы учёта электрической и тепловой энергии. С 1979 года предприятия Энергосбыт получили наименование Энергонадзор — предприятие государственного энергетического надзора и сбыта энергии. При этом основной акцент в работе энергонадзоров ставился на усиление контроля за эффективностью использования энергоресурсов. К концу 80-х годов перед бывшими энергосбытами страны были поставлены новые задачи, направленные на осуществление функций государственного энергетического надзора. Благодаря созданной системе государственного энергонадзора и контроля было внедрено нормирование на единицу продукции, отработана система лимитирования отпуска электрической и тепловой энергии, издан ряд принципиальных технических документов по рациональной эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок, упрощению схем электро и теплоснабжения:

 Единые общесоюзные Правила устройства электроустановок
 Правила технической эксплуатации электроустановок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей
 Правила техники безопасности при эксплуатации этих установок

— позволили провести большую работу по реконструкции и упорядочению энергохозяйств предприятий, повышению квалификации энергетического персонала. Возросла и расширилась роль надзора за использованием тепловой энергии. Была создана инспекция по контролю за использованием тепловой энергии. В эти годы энергонадзор представлял собой специализированные филиалы предприятий электроэнергетики, которые объединяли электростанции, электросетевые предприятия, заводы, ремонтные и наладочные предприятия, проектные, научные и учебные организации. Энергонадзор осуществлял учёт, распределение и реализацию энергии, контроль за её рациональным потреблением, режимами использования и техническим состоянием энергоустановок промышленных потребителей.

До 1990 года потребление электрической и тепловой энергии в СССР из года в год увеличивалось. При этом непрерывно возрастал и объём надзорных работ. Многонациональный коллектив системы органов госэнергонадзора успешно справлялся с поставленными перед ним задачами, за решение которых отдельные структурные подразделения были отмечены присуждением им переходящих Красных знамен Минэнерго СССР и ЦК профсоюзов рабочих электростанций и электротехнической промышленности. Среди таких предприятий следует отметить старейшие надзорные органы: Мосэнерго, Ленэнерго, Ростовэнерго, Днепрэнерго, Донбассэнерго, Краснодарэнерго, Красноярскэнерго, Смоленскэнерго, Челябэнерго и многие другие.

Современное состояние (с 1993 г.)

Госэнергонадзор Российской Федерации 
В 1993 году в Российской Федерации имелось 26,7 млн потребителей, в том числе 234,6 тыс. промышленных и приравненных к ним потребителей.

Деятельность органов государственного энергетического надзора в 1993 году осуществлялась в трех основных направлениях:

 контроль за потреблением и рациональным использованием электрической и тепловой энергии;
 надзор за техническим состоянием и соблюдением техники безопасности в энергоустановках потребителей;
 разработка и издание нормативно-технической документации по вопросам государственного энергетического надзора в Российской Федерации.

В это время проведено 289,4 тыс. обследований электроустановок. Велись работы по совершенствованию и автоматизации учёта на межсистемных и межгосударственных перетоках, количество автоматизированных систем различных типов на объектах энергосистем за год увеличилось со 132 в 1992 году, до 319 в 1993 году, или на 241 %. Правительство Российской Федерации постановлением от 8 мая 1996 года № 560 «О реорганизации органов государственного энергетического надзора в Российской Федерации» поручило Минтопэнерго России осуществить в 1996 году реорганизацию органов государственного энергетического надзора, превратив их в единую централизованную систему органов государственного энергетического надзора в Российской Федерации, включающую Главное управление государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, региональные управления государственного энергетического надзора и управления государственного энергетического надзора в субъектах Российской Федерации. 13 августа 1996 года Правительство Российской Федерации постановлением № 961 «О внесении изменений и дополнений в Положение о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации» дополнительно обязало Главгосэнергонадзор России осуществлять контроль за техническим состоянием и безопасным обслуживанием оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей и поручило организацию и проведение обязательных энергетических обследований потребителей в части эффективного использования электрической и тепловой энергии в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении».

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Российской Федерации, Правительство Российской Федерации постановлением от 12 августа 1998 года № 938 «О государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации» поручило Минтопэнерго России завершить в 1998 году формирование единой системы государственного энергетического надзора на базе действующих в топливно-энергетическом комплексе отдельных надзорных организаций и инспекций и утвердило Положение о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации, которым установило, что: Государственный энергетический надзор в Российской Федерации (далее именуется — госэнергонадзор) входит в систему Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и объединяет действующие в топливно-энергетическом комплексе надзорные организации и инспекции в целях обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов в Российской Федерации и безопасной эксплуатации энергетических установок.

Основной задачей Госэнергонадзора является осуществление контроля за техническим состоянием и безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок потребителей электрической и тепловой энергии, оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, рациональным и эффективным использованием электрической и тепловой энергии, нефти, газа, угля, торфа, горючих сланцев и продуктов их переработки на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от формы собственности.

В систему госэнергонадзора вошли:

 структурное подразделение по управлению государственным энергетическим надзором центрального аппарата Министерства топлива и энергетики Российской Федерации — Департамент государственного энергетического надзора и энергосбережения;
 региональные управления государственного энергетического надзора (территориальные органы Министерства топлива и энергетики Российской Федерации);
 управления государственного энергетического надзора в субъектах Российской Федерации — государственные учреждения.

В 2003 году высшим приоритетом энергетической политики России в XXI веке наряду с устойчивым снабжением страны энергоносителями явилось повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития и уменьшение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса (далее — ТЭК) на окружающую среду. Ответственность за разработку и практическую реализацию государственной энергетической политики в этом направлении Правительство Российской Федерации возложило на Минэнерго России.

Действенным инструментом в решении возложенных на Минэнерго России задач стал государственный энергетический надзор, занимающий особое место в системе органов государственного контроля, ответственных за обеспечение энергетической безопасности не только ТЭК, но и страны в целом. По решению Комиссии Правительства Российской Федерации по сокращению административных ограничений в предпринимательстве и оптимизации расходов федерального бюджета в 2002—2003 годах проведено совершенствование структуры государственных органов энергетического надзора с целью оптимизации управления, снижения административных расходов на их содержание и повышения эффективности функционирования в новых условиях рыночной экономики. Некоторые территориальные управления и инспекции были объединены. В ряде регионов созданы самостоятельные структурные подразделения.

В структуре Госэнергонадзора появилось шесть видов подразделений:

 управления государственного энергетического надзора по регионам;
 управления государственного энергетического надзора по субъекту Российской Федерации;
 энергетические инспекции государственного энергетического надзора по регионам;
 энергетические инспекции государственного энергетического надзора по субъектам Российской Федерации;
 топливные инспекции государственного энергетического надзора по регионам;
 топливные инспекции государственного энергетического надзора по субъектам Российской Федерации.

Структура Госэнергонадзора в 2003 году состояла из 60 подразделений (свыше 8,5 тыс. сотрудников), осуществляющих свою деятельность на всей территории Российской Федерации. В пределах своих полномочий госэнергонадзор начал осуществлять согласование схем развития систем энергоснабжения регионов, городов и населенных пунктов, а также проверку соответствия существующих схем энергоснабжения объектов и электроустановок потребителей установленным категориям надежности. Органы госэнергонадзора участвуют в разработке и реализации региональных и муниципальных программ энергосбережения

Ростехнадзор 
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 Федеральный горный и промышленный надзор России преобразован в Федеральную службу по технологическому надзору с передачей ей функций по контролю и надзору упраздненного Министерства энергетики Российской Федерации. Федеральная служба по технологическому надзору Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года № 649 вместе с Федеральной службой по атомному надзору преобразованы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года № 610 утверждено Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора. Настоящее Положение определяет порядок осуществления федерального государственного энергетического надзора в составе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики и потребителями электрической и тепловой энергии требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, в том числе особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики, посредством организации и проведения проверок.

Безопасность гидротехнических сооружений. Возникновение государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений (далее — ГТС) было обусловлено началом широкомасштабного послевоенного строительства ГЭС на реках Волга и Кама. Отраслевому надзору за безопасностью гидротехнических сооружений в России более 40 лет и впервые он был введен для ГТС объектов энергетики с выходом в 1972 году «Временного положения о надзоре за безопасностью гидротехнических сооружений электростанций». Основной задачей системы надзора за безопасностью ГТС электростанций было определено обеспечение соблюдения предприятиями действующих правил и норм проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений. Всего в советский период под надзор было поставлено свыше 400 гидроузлов, обеспечивающих работу 220 ГЭС и ГАЭС, 35 ТЭЦ, 72 ГРЭС и 9 АЭС.

К поднадзорным объектам были отнесены гидроузлы, которые образуют водохранилища емкостью более 1 млн м3 или имеют напор воды более 10 м, а также, независимо от параметров ГТС, гидроэлектростанции мощностью более 5 МВт, ТЭС и АЭС мощностью более 100 МВт. С вступлением в силу в 1997 году Федерального закона № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» был расширен перечень поднадзорных ГТС, кроме плотин, зданий гидроэлектростанций, водосбросных и водовыпускных сооружений были добавлены туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы и судоподъемники, а также сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов. В 2008 году ГТС, поднадзорные Росприроднадзору, были переданы Ростехнадзору.

В настоящее время Ростехнадзор осуществляет государственный надзор за соблюдением собственниками ГТС и эксплуатирующими организациями обязательных требований к обеспечению безопасности ГТС (за исключением судоходных и портовых ГТС). Государственный надзор и контроль за безопасностью судоходных и портовых ГТС обеспечивает Минтранс России (Ространснадзор). Контрольно-надзорная деятельность осуществляется на стадии строительства, эксплуатации, консервации и ликвидации гидротехнических объектов. С 2016 года Ростехнадзор осуществляет ведение Российского регистра ГТС, который представляет собой единую систему государственного учёта, регистрации, хранения и предоставления информации о ГТС России.

Федеральный государственный энергетический надзор 
В настоящее время Ростехнадзору поднадзорны 25 819 комплексов ГТС промышленности, энергетики и водохозяйственного комплекса, в том числе 751 комплексов ГТС промышленности, 479 комплекса ГТС топливно-энергетического комплекса и 24 589 ГТС водохозяйственного и мелиоративного назначения. В 2019 году 140 комплексов ГТС находятся под постоянным государственным надзором.

Управление государственного энергетического надзора, являясь подразделением центрального аппарата Ростехнадзора, осуществляет функции государственного энергетического надзора, выполняя задачи по организации и осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований по безопасной эксплуатации объектов по производству электрической и тепловой энергии, электрических и тепловых сетей, энергопотребляющих установок, а также за соблюдением безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности, энергетики и водохозяйственного комплекса, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Число объектов энергетики, поднадзорных Ростехнадзору на сегодняшний день, в целом по России составило около 1 млн, в том числе: 4 675 тепловых и газотурбинных электростанций; более 20 тыс. малых (технологических) электростанций; более 101 тыс. котельных; более 867 тыс. трансформаторных подстанций. Общее количество поднадзорных организаций составляет около 1 млн, из них более 856 тыс. потребителей электрической энергии. В рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, государственным энергетическим надзором внедрен риск-ориентированный подход к деятельности субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии.

Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного энергетического надзора устанавливает критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определённой категории риска при осуществлении федерального государственного энергетического надзора, а также устанавливает дифференцированный подход к периодичности проведения плановых проверок в зависимости от соответствующих категорий, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Указанные мероприятия направлены на повышения результативности деятельности органов, осуществляющих федеральный государственный энергетический надзор. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности осуществляется за счёт оптимизации процесса проведения плановых проверок.

Таким образом предусматривается концентрация внимания надзорного органа на объектах более высокой категории риска, где нарушение безопасности может привести к тяжёлым последствиям, а также снижение избыточного административного давления на бизнес. В рамках осуществления государственного строительного надзора при строительстве объектов электроэнергетики и теплоснабжения, должностные лица государственного энергетического надзора участвовали во вводе в эксплуатацию объектов Олимпиады 2014 года в г. Сочи; всех объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в 11 регионах нашей страны; объектов зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. Кроме того инспекторский состав осуществляющий государственный энергетический надзор, обеспечивал контроль за безопасным и надежным энергоснабжением значимых объектов при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, а также на всех ключевых мероприятиях, проводимых на территории России.

При участии специалистов были введены стратегически важные для России объекты электроэнергетики, такие как:

 энергомост — соединивший полуостров Крым с Единой Энергосистемой;
 три тепловые электростанции на территории Крыма — Сакская ТЭЦ, Симферопольская и Севастопольская ПГУ-ТЭС;
 ТЭЦ в энергоизолированной системе Калининграда; объектов электроэнергетики на Дальнем востоке
 и прочее.

Руководители Государственного энергетического надзора 
 Максимов Александр Александрович октябрь 1944 г. — апрель 1953 г. — начальник Государственной инспекции по промэнергетике и энергонадзору. Зам. начальника — Н. М. Чумаков (с 1945 г.). Гл. инспектор — В. М. Гурычев. С апреля 1953 г. — начальник инспекции при МЭС.
 Сербиновский Георгий Викторович апрель 1953 г. — декабрь 1953 г. — начальник Государственной инспекции по промэнергетике и энергонадзору. Выпускник МЭИ им. Молотова, имеет 40 печатных статей.
 Чумаков Николай Максимович декабрь 1953 г. — декабрь 1961 г. — начальник Государственной инспекции по промэнергетике и энергонадзору. Выпускник Московского электротехникума.
 Минин Глеб Петрович с 19 декабря 1961 г. по 7 августа 1962 г. — начальник Государственной инспекции по промэнергетике и энергонадзору. Выпускник Московского электротехникума (1930 г.) и Всесоюзного заочного индустриального института (1947 г., с отличием).
 Веселов Сергей Иванович 16 декабря 1962 г. — 20 ноября 1982 г. — начальник Государственной инспекции по промэнергетике и энергонадзору. Выпускник Ивановского энергетического института им. Ленина.
 Нужин Владимир Пантелемонович 1982 г. — 1986 г. — начальник Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР. Выпускник Ивановского энергетического института им. Ленина.
 Варнавский Борис Петрович 1986 г. — 2001 г. — начальник Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР-Минтопэнерго РФ. Выпускник Томского политехнического института и Академии народного хозяйства при Совмине СССР.
 Михайлов Сергей Алексеевич 2001 г. — 2004 г. — Руководитель Департамента госэнергонадзора Минэнерго России. Выпускник МЭИ, кандидат технических наук.
 Дорофеев Николай Павлович 2004 г. — 2006 г. — начальник Управления госэнергонадзора Ростехнадзора.
 Поливанов Василий Иванович 2006 г. — начальник Управления госэнергонадзора Ростехнадзора. Выпускник энергетического факультета Челябинского политехнического института, кандидат технических наук.
 Лопатин Иван Вячеславович 2006 г. — 2009 г. — начальник Управления госэнергонадзора Ростехнадзора.
 Фролов Дмитрий Иванович 2009 г. — 2019 г. — начальник Управления госэнергонадзора Ростехнадзора. Выпускник Государственной Академии Управления им. С. Орджоникидзе и Российской Экономической Академии им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук.
Антюхов Александр Анатольевич 2019 г. — 2021 г. — начальник Управления госэнергонадзора Ростехнадзора.

Дополнительное чтение

Ссылки 
 
 
 
 

Энергетика
СССР